

Biologia
Capivara — grande roedor do continente sul-americano
Aristolochia birostris — planta trepadeira da família das aristoloquiácea

Geografia
Capivara (Santa Fé) — comuna da província de Santa Fé, na Argentina

Brasil
Rio Capivara (São Paulo) — rio brasileiro do estado de São Paulo
Rio Capivara (Sergipe) — rio brasileiro do estado de Sergipe
Rio Capivaras — rio brasileiro do estado de Santa Catarina
Usina Hidrelétrica de Capivara — no Rio Paranapanema, estados do Paraná e São Paulo

Outros usos
Grupo Capivara — conglomerado empresarial fictício do programa Casseta & Planeta, Urgente

Desambiguações de topônimos